Big Spruce Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Big Spruce Mountain (Maine)
 Big Spruce Mountain (Vermont)